A-2 hrvatska košarkaška liga za žene u sezoni 1997./98.

Ljestvice

A-2 liga

Kvalifikacije za A-1 ligu 
 Splićanka (Split)
 Drava Visual (Osijek)
 Agram (Zagreb)
 Rijeka (Rijeka)
 Jabuka (Zaprešić)
 Brod 1244 (Slavonski Brod)

Poveznice 
 A-1 liga 1997./98.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1997-98
ž-2-A-2